Мансири-Гимал (также Манаслу-Гимал, Гуркха-Гимал) — горный массив в Гималаях, расположен на севере центральной части Непала, примерно в 120 км северо-западнее Катманду.
Наивысшая гора в массиве — восьмитысячник Манаслу (8156 м).

География 
Несмотря на то, что массив Мансири-Гимал занимает сравнительно небольшую площадь, в его составе находятся три вершины, входящие в двадцатку высочайших гор мира:

С юго-запада Мансири-Гимал отделён долиной реки Марсъянди от горного массива Аннапурна. Восточную границу Мансири Гимал образует река Бури-Гандаки, северо-западную — река Дудх-Кхола (левый приток Марсъянди), протекающая между массивами Мансири-Гимал и Пери-Гимал.

На территории горного массива Мансири-Гимал в 1998 году был основан .

Туризм 
Вокруг массива Мансири-Гимал проходит пеший туристский маршрут «Трек вокруг Манаслу», регулярно посещаемый любителями горного туризма из разных стран мира.

Примечания 

Гималаи
Горы Непала